

Lokalizacje we Francji 
 Saint-Pierre (Dolny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Saint-Pierre (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Pierre (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Pierre (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Pierre (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées
 Saint-Pierre (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Pozostałe lokalizacje 
 Saint-Pierre – miasto na Martynice,
 Saint-Pierre – miasto na Reunionie,
 Saint-Pierre – miasto na Mauritiusie
 Saint-Pierre – atol w Republice Seszeli, w grupie wysp Farquhar
 Saint-Pierre – wyspa w Republice Seszeli, w sąsiedztwie wyspy Praslin
 Saint-Pierre – miasto i stolica terytorium Saint-Pierre i Miquelon
 Saint-Pierre – jedna z dwóch głównych wysp terytorium Saint-Pierre i Miquelon
 Saint-Pierre – miejscowość we Włoszech, w regionie Valle d’Aosta

Porty lotnicze 
 Port lotniczy Saint-Pierre – port lotniczy zlokalizowany w Saint-Pierre, stolicy Francuskiej zbiorowości zamorskiej – Saint-Pierre i Miquelon
 Port lotniczy Saint-Pierre – Pierrefonds – port lotniczy zlokalizowany w Saint-Pierre, na Reunion

Zobacz też 
 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
 Saint-Pierre i Miquelon
 Lachapelle-Saint-Pierre
 Crouy-Saint-Pierre
 Saint-Pierre-d’Allevard
 Saint-Pierre-d’Argençon
 Saint-Pierre-de-Clairac
 Saint-Pierre-de-Chartreuse
 Saint-Pierre-de-Trivisy
 Saint-Pierre-des-Champs
 Saint-Pierre-la-Cour
 Saint-Pierre-les-Étieux
 Saint-Pierre-des-Landes
 Saint-Pierre-de-Mézoargues
 Saint-Pierre-le-Moûtier
 Saint-Pierre-sur-Orthe
 Saint-Pierre-de-Vassols
 Saint-Pierre-en-Vaux
 La Rue-Saint-Pierre
 La Rue-Saint-Pierre
 Saint-Pierre-à-Arnes
 Saint-Pierre-Aigle
 Saint-Pierre-Avez
 Saint-Pierre-Azif
 Saint-Pierre-Bellevue
 Saint-Pierre-Bénouville
 Saint-Pierre-Bois
 Saint-Pierre-Brouck
 Saint-Pierre-Canivet
 Saint-Pierre-Chérignat
 Saint-Pierre-Colamine
 Saint-Pierre-d’Albigny
 Saint-Pierre-d’Allevard
 Saint-Pierre-d’Alvey
 Saint-Pierre-d’Amilly
 Saint-Pierre-d’Argençon
 Saint-Pierre-d’Arthéglise
 Saint-Pierre-d’Aubézies
 Saint-Pierre-d’Aurillac
 Saint-Pierre-d’Autils
 Saint-Pierre-de-Bailleul
 Saint-Pierre-de-Bat
 Saint-Pierre-de-Belleville
 Saint-Pierre-de-Bœuf
 Saint-Pierre-de-Bressieux
 Saint-Pierre-de-Buzet
 Saint-Pierre-de-Cernières
 Saint-Pierre-de-Chandieu
 Saint-Pierre-de-Chartreuse
 Saint-Pierre-de-Chérennes
 Saint-Pierre-de-Chevillé
 Saint-Pierre-de-Chignac
 Saint-Pierre-de-Clairac
 Saint-Pierre-de-Côle
 Saint-Pierre-de-Colombier
 Saint-Pierre-de-Cormeilles
 Saint-Pierre-de-Coutances
 Saint-Pierre-de-Curtille
 Saint-Pierre-de-Frugie
 Saint-Pierre-de-Fursac
 Saint-Pierre-de-Genebroz
 Saint-Pierre-de-Jards
 Saint-Pierre-de-Juillers
 Saint-Pierre-de-la-Fage
 Saint-Pierre-de-Lages
 Saint-Pierre-de-Lamps
 Saint-Pierre-dels-Forcats
 Saint-Pierre-de-Maillé
 Saint-Pierre-de-Manneville
 Saint-Pierre-de-Méaroz
 Saint-Pierre-de-Mésage
 Saint-Pierre-de-Mézoargues
 Saint-Pierre-de-Mons
 Saint-Pierre-de-Nogaret
 Saint-Pierre-d’Entremont
 Saint-Pierre-d’Entremont
 Saint-Pierre-d’Entremont
 Saint-Pierre-de-Plesguen
 Saint-Pierre-de-Rivière
 Saint-Pierre-de-Salerne
 Saint-Pierre-des-Bois
 Saint-Pierre-des-Champs
 Saint-Pierre-des-Corps
 Saint-Pierre-des-Échaubrognes
 Saint-Pierre-de-Semilly
 Saint-Pierre-des-Fleurs
 Saint-Pierre-des-Ifs
 Saint-Pierre-des-Ifs
 Saint-Pierre-des-Jonquières
 Saint-Pierre-des-Landes
 Saint-Pierre-des-Loges
 Saint-Pierre-des-Nids
 Saint-Pierre-des-Ormes
 Saint-Pierre-de-Soucy
 Saint-Pierre-des-Tripiers
 Saint-Pierre-de-Trivisy
 Saint-Pierre-de-Varengeville
 Saint-Pierre-de-Varennes
 Saint-Pierre-de-Vassols
 Saint-Pierre-d’Exideuil
 Saint-Pierre-d’Eyraud
 Saint-Pierre-d’Irube
 Saint-Pierre-d’Oléron
 Saint-Pierre-du-Bosguérard
 Saint-Pierre-du-Bû
 Saint-Pierre-du-Champ
 Saint-Pierre-du-Chemin
 Saint-Pierre-du-Fresne
 Saint-Pierre-du-Jonquet
 Saint-Pierre-du-Lorouër
 Saint-Pierre-du-Mesnil
 Saint-Pierre-du-Mont
 Saint-Pierre-du-Mont
 Saint-Pierre-du-Mont
 Saint-Pierre-du-Palais
 Saint-Pierre-du-Perray
 Saint-Pierre-du-Regard
 Saint-Pierre-du-Val
 Saint-Pierre-du-Vauvray
 Saint-Pierre-Église
 Saint-Pierre-en-Faucigny
 Saint-Pierre-en-Port
 Saint-Pierre-en-Val
 Saint-Pierre-en-Vaux
 Saint-Pierre-es-Champs
 Saint-Pierre-Eynac
 Saint-Pierre-la-Bourlhonne
 Saint-Pierre-la-Bruyère
 Saint-Pierre-la-Cour
 Saint-Pierre-Lafeuille
 Saint-Pierre-la-Garenne
 Saint-Pierre-Langers
 Saint-Pierre-la-Noaille
 Saint-Pierre-la-Palud
 Saint-Pierre-la-Rivière
 Saint-Pierre-la-Roche
 Saint-Pierre-Laval
 Saint-Pierre-la-Vieille
 Saint-Pierre-Lavis
 Saint-Pierre-le-Bost
 Saint-Pierre-le-Chastel
 Saint-Pierre-le-Moûtier
 Saint-Pierre-lès-Bitry
 Saint-Pierre-les-Bois
 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 Saint-Pierre-les-Étieux
 Saint-Pierre-lès-Franqueville
 Saint-Pierre-lès-Nemours
 Saint-Pierre-le-Vieux
 Saint-Pierre-le-Vieux
 Saint-Pierre-le-Vieux
 Saint-Pierre-le-Viger
 Saint-Pierre-Montlimart
 Saint-Pierre-Quiberon
 Saint-Pierre-Roche
 Saint-Pierre-sur-Dives
 Saint-Pierre-sur-Doux
 Saint-Pierre-sur-Dropt
 Saint-Pierre-sur-Erve
 Saint-Pierre-sur-Orthe
 Saint-Pierre-sur-Vence
 Saint-Pierre-Tarentaine
 Saint-Pierre-Toirac